Upemba Nemzeti Park, a Kongói Demokratikus Köztársaság nemzeti parkja;
Upemba-medence, medence a Kongói Demokratikus Köztársaságban az Upemba Nemzeti Park területén;
Upemba-tó, tó Kongói Demokratikus Köztársaságban az Upemba-medencében.